Ко́ринн Зу́тер (; ) — швейцарская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в скоростном спуске, чемпионка мира 2021 года в скоростном спуске. Специализируется в скоростных дисциплинах.

Карьера 

Зутер родилась в Швице, дебютировала на международных соревнованиях 17 ноября 2009 года, участвуя в слаломе. Дебют на Кубке Европы пришёлся на 19 января 2010 года в Санкт-Морице, где Коринн заняла 53-е место в скоростном спуске, а в Кубке мира первая гонка случилась 26 ноября 2011 года в гигантском слаломе в Аспене.

В Квебеке в 2013 году на юношеском чемпионате мира получила серебряную медаль в супергиганте. Еще три медали выиграла на мировом первенстве среди юниоров в 2014 году: золото в скоростном спуске и супергиганте и серебро в командном зачете.

Дебютировала на чемпионате мира в Санкт-Морице в 2017 году, где заняла 18-е место в скоростном спуске и 12-е место в супергиганте.

На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году финишировала 6-й в скоростном спуске (лучшая среди швейцарок) и 17-й в супергиганте.

На чемпионате мира 2019 года в Оре 24-летняя Зутер завоевала бронзовую медаль в супергиганте, уступив чемпионке Микаэле Шиффрин всего 0,05 секунды. Спустя пять дней завоевала серебро в скоростном спуске, уступив 0,23 сек только Илке Штухец. Зутер выиграла две медали чемпионата мира, хотя к том у моменту ни разу не попадала в тройку лучших на этапах Кубка мира.

23 февраля 2019 года впервые в карьере стала призёром этапа Кубка мира, заняв третье место в скоростном спуске в Кран-Монтане.

11 января 2020 года в австрийском Альтенмаркте выиграла свой первый в карьере этап Кубка мира, победив в скоростном спуске. 9 февраля 2020 года выиграла супергигант в немецком Гармиш-Партенкирхене. Зутер выиграла зачёт скоростного спуска и супергиганта в Кубке мира 2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии Covid-19. В общем зачёте Зутер стала четвёртой.

18 декабря 2020 года выиграла скоростной спуск во французском Валь-д’Изере. 19 и 20 декабря там же дважды была второй в скоростном спуске и супергиганте соответственно.

11 февраля 2021 года завоевала серебро в супергиганте на чемпионате мира в Кортине-д’Ампеццо, уступив только Ларе Гут-Бехрами. 13 февраля стала чемпионкой мира в скоростном спуске, опередив на 0,20 сек Киру Вайдле. Последний раз швейцарки выигрывали скоростной спуск на чемпионатах мира в 1989 году.

26, 27 и 28 февраля 2021 года трижды поднималась на подиум на этапе Кубка мира в итальянской Валь-ди-Фассе: в первые два дня в скоростном спуске, а затем в супергиганте.

На Олимпийских играх 2022 года выиграла золото в скоростном спуске, опередив на 0,16 сек итальянку Софию Годжу. Зутер стала шестой в истории швейцаркой, выигравшей скоростной спуск на Олимпийских играх.

В феврале 2023 года на чемпионате мира в Мерибеле завоевала бронзу в скоростном спуске, уступив 0,12 сек чемпионке Ясмин Флури. Эта медаль стала для Зутер пятой на чемпионатах мира, в том числе третьей в скоростном спуске.

Выступления на крупнейших соревнованиях

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Кубок мира

Зачёты дисциплин 
 Скоростной спуск — 2019/20
 Супергигант — 2019/20

Подиумы на этапах Кубка мира (24) 
5 побед (скоростной спуск — 3, супергигант — 2)
24 подиума (скоростной спуск — 16, супергигант — 8)

Примечания 

Горнолыжники Швейцарии
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту